Mondiali 1974 può riferirsi ai seguenti campionati mondiali sportivi disputati nel 1974:

Automobilismo 
Campionato mondiale di Formula 1 1974 – 25ª edizione

Baseball 
Campionato mondiale di baseball 1974 – 23ª edizione

Biathlon 
Campionati mondiali di biathlon 1974 – 13ª edizione

Bob 
Campionati mondiali di bob 1974 – 30ª edizione

Calcio 
Campionato mondiale di calcio 1974 – 10ª edizione

Canoa 
Campionati mondiali di canoa/kayak 1974 – 11ª edizione

Canottaggio 
Campionati del mondo di canottaggio 1974 – 4ª edizione

Ciclismo 
Campionati del mondo di ciclismo su pista 1974 – 71ª edizione
Campionati del mondo di ciclismo su strada 1974 – 47ª edizione

Ciclismo indoor 
Campionati del mondo di ciclismo indoor 1974 – 19ª edizione

Ciclocross 
Campionati del mondo di ciclocross 1974 – 25ª edizione

Curling 
Campionato mondiale di curling maschile 1974 – 16ª edizione

Equitazione 
Campionati mondiali di concorso completo 1974 – 3ª edizione

Ginnastica artistica 
Campionati mondiali di ginnastica artistica 1974 – 18ª edizione

Hockey su ghiaccio 
Campionato mondiale di hockey su ghiaccio 1974 – 41ª edizione

Hockey su pista 
Campionato mondiale maschile di hockey su pista 1974 – 21ª edizione

Hockey su prato 
Campionato mondiale di hockey su prato femminile 1974 – 1ª edizione

Lacrosse 
Campionato mondiale di lacrosse 1974 – 2ª edizione

Lotta 
Campionati mondiali di lotta 1974 – 30ª edizione

Motociclismo 
Motomondiale 1974 – 26ª edizione

Motocross 
Campionato mondiale di motocross 1974 – 18ª edizione

Motonautica 
Campionato mondiale classe 1 offshore 1974 – 11ª edizione

Palla basca 
Campionati mondiali di palla basca 1974 – 7ª edizione

Pallacanestro 
Campionato mondiale maschile di pallacanestro 1974 – 7ª edizione

Pallamano 
Campionato mondiale di pallamano maschile 1974 – 8ª edizione

Pallavolo 
Campionato mondiale di pallavolo maschile 1974 – 8ª edizione
Campionato mondiale di pallavolo femminile 1974 – 7ª edizione

Pattinaggio artistico 
Campionati mondiali di pattinaggio artistico a rotelle 1974 – 19ª edizione

Pattinaggio di figura 
Campionati mondiali di pattinaggio di figura 1974 – 64ª edizione

Pattinaggio di velocità 
Campionati mondiali completi di pattinaggio di velocità 1974 – 66ª edizione

Pentathlon moderno 
Campionati mondiali di pentathlon moderno 1974 – 20ª edizione

Pugilato 
Campionati mondiali di pugilato dilettanti 1974 – 1ª edizione

Rally 
Campionato del mondo rally 1974 – 2ª edizione

Scherma 
Campionato mondiale di scherma 1974 – 26ª edizione

Sci alpino 
Campionati mondiali di sci alpino 1974 – 23ª edizione

Sci di fondo 
Campionati mondiali di sci nordico 1974 – 30ª edizione

Slittino 
Campionati mondiali di slittino 1974 – 17ª edizione

Sollevamento pesi 
Campionati mondiali di sollevamento pesi 1974 – 48ª edizione

Sportprototipi 
Campionato del mondo sportprototipi 1974 – 3ª edizione

Tiro a segno 
Campionati mondiali di tiro 1974 – 41ª edizione

Trampolino elastico 
Campionati mondiali di trampolino elastico 1974 – 8ª edizione